Патрикий () — многозначный термин.

 Имя Святого Патрика в православной традиции.
 Патрикий — титул времён поздней Римской империи, введённый Константином Великим по аналогии с римскими патрициями времён Республики.
 Пётр Патрикий — византийский государственный деятель VI века.
 Патрикий Аристовский — архимандрит Русской православной церкви, духовный писатель, педагог и проповедник XVIII века.
 Патрикий (Петров) (1877—1933) — иеромонах Русской православной церкви, преподобноисповедник.

Корабли 
 Патрикий — парусный фрегат Российского императорского флота; спущен на воду в 1816 году.
 Патрикий — парусный фрегат Русского императорского флота; спущен на воду в 1819 году.